Забытое:

 «Забытое» — американский психологический триллер 2004 года.
 «Забытое» — китайский фильм ужасов 2008 года.
  — боливийская драма 2013 года.
  — американский боевик 2015 года.